Маро́ ():

 Маро, Даниэль (Daniel Marot, 1661—1752) — французский архитектор;
 Маро, Жан (Jean Marot, ок. 1619 −1679) — французский архитектор и гравёр;
 Маро, Жан (Jean Marot, ок. 1450 — ок. 1526) — французский писатель и поэт;
 Маро, Клеман (1497—1544) — французский поэт и гуманист эпохи Возрождения.

Топоним 
 Маро — деревня в Чаде, в регионе Мандуль.
 Маро — город и супрефектура в Чаде, в регионе Среднее Шари.